Rodon peut désigner :
 Carlos Rodon (1992-), joueur américain de baseball ;
 Jean-Marie Rodon (1938-2016), exploitant de salles de cinéma et un distributeur de films français.

Lieu 
 Rödön, paroisse située en Suède.